Китовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Китовское сельское поселение — входит в Шуйский район

Рязанская область
 Китовское сельское поселение — входит в Касимовский район